Tvisingskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tvisingskär (nordväst om Aspö, Korpo), Åboland, 
 Tvisingskär (norr om Aspö, Korpo), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar